Die Football League Second Division 1904/05 war die 13. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde der FC Liverpool und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Bolton Wanderers in die Football League First Division auf. Da gleichsam die First und die Second Division in der Saison 1905/06 auf 20 teilnehmende Mannschaften aufgestockt wurden, stieg keine Mannschaft aus der ersten in die zweite Liga ab. Aus der Second Division absteigen mussten die Doncaster Rovers. Daneben bangten auch Burslem Port Vale und Burton United um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1905/06 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die insgesamt fünf freien Plätze nahmen im Jahr darauf die folgenden fünf Aufsteiger ein: FC Chelsea, Hull City, Leeds City, Stockport County und Clapton Orient.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1904-05 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1904/05
1904